Loney est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (1885-1965), joueur canadien de hockey sur glace
 (1950-2020), homme politique américain du Montana
 (1882-1951), athlète olympique britannique
 (1925-1995), historien australien de la marine

John Loney (1929-2017), homme politique canadien en Ontario et Alberta
 (1930-2016), harpiste australien
, acteur australien de la télévision britannique
 (1888-1957), homme politique américain de l'État de Washington
 (né en 1948), homme politique australien de Victoria
 (1860-1939), mathématicien et professeur anglais
Troy Loney (né en 1963), joueur canadien de hockey sur glace

Prénom
 (1915-1999), chimiste et chercheur américain
 (1870-1933), acteur de vaudeville américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom